Пунта дел Серо има више значења:

 Пунта дел Серо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта дел Серо, Ел Ентронке (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пунта дел Серо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику